Rhabditidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Rhabditidae i ordningen Rhabditida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Rhabditida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhabditidae 49 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Rhabditidae